Kitchen (engl. „Küche“) bezieht sich auf:

 einen Experimentalfilm von Andy Warhol, siehe Kitchen (Film)
 Kitchen (1997), Film von Yim Ho
 Kitchen (Roman), Buch mit der titelgebenden Erzählung von Banana Yoshimoto

The Kitchen bezieht sich auf

 The Kitchen (Kunstraum), Kunstraum in New York
 The Kitchen (2012), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2012 von Ishai Setton
 den Originaltitel des Films Die Küche (1961) aus dem Jahr 1961 von James Hill
 den Originaltitel des Films The Kitchen: Queens of Crime aus dem Jahr 2019 von Andrea Berloff

Kitchen ist der Familienname folgender Personen:
 Bethuel Kitchen (1812–1895), US-amerikanischer Politiker
 Bill Kitchen (1960–2012), kanadischer Eishockeyspieler
 Derwin Kitchen (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Garry Kitchen (* 1958), US-amerikanischer Computerspiel-Entwickler
 Kenneth A. Kitchen (* 1932), britischer Archäologe und Ägyptologe
 Kodi Kitchen, US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Kitchen (* 1990), australische Radrennfahrerin
 Lawrence O. Kitchen († 2013), US-amerikanischer Manager
 Michael Kitchen (* 1948), britischer Schauspieler im Theater, Film und Fernsehen
 Mike Kitchen (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Perry Kitchen (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Shelley Kitchen (* 1979), neuseeländische Squashspielerin
 Walter Kitchen (1912–1988), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Kittchen
 Kitchens
 Kitchin